Alcalá de Gurrea kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcalá de Gurrea (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Alcalá de Gurrea (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar